Beachhandball gibt es bei den World Games seit deren sechster Durchführung im Jahr 2001. 2001 und 2005 war Beachhandball Demonstrationswettbewerb, seit 2009 ist er regulärer Bestandteil der World Games.

Mit jeweils drei Titeln sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ist Brasilien das erfolgreichste Team und erreichte damit die Hälfte aller World-Games-Siege. Kein anderes Land konnte Geschlechter übergreifend mehr als einen Titel gewinnen.

Frauen

Platzierungen der Nationalmannschaften der Frauen

Männer

Platzierungen der Nationalmannschaften der Männer

Ranglisten

Weblinks 
  World Games 2005 (englisch)
 Resultate auf der Website der World Games 2022 (englisch)

Anmerkungen 

 
World Games
Erstveranstaltung 2001